Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2019 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 12 по 18 января 2019 года в Хаке, Испания. Места проведения турнира определено на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в мае 2018 г. во время чемпионата мира.

Регламент 
Команда, занявшая первое место, получит право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги турнира 
   вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2020.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 7 национальных команд — четыре из Азии и по одной из Океании, Европы и Северной Америки. Сборная Австралии пришла из первого дивизиона, сборная Южной Кореи и сборная Тайваня будут выступать вперые, остальные — с прошлого турнира квалификационной группы первого дивизиона.

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Чхве По-Ён (CHOI Bo-Young)
  СУН Мэйна   (SONG Meina)
  Рамуне Малецкене (Maleckiene Ramune)
  Катарзина Зигмунт

Линейные судьи
  Альба Лоуисе Калеро-Сканлан
  Алексия Шейру (Alexia Cheyroux)
  Клаудия де ла Помпа
  Байба Дзене
  Диана Фу
  Ингибьёрг Хьяртардоттир (HJARTARDOTTIR Ingibjorg)
  Ева Мария Молекова

Турнир

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Плей-офф за 5-7 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
ЖЮ*1
Квалификация 2019
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Хоккей
Хоккей